Faubourg Saint-Martin peut faire référence à :
un ancien faubourg de Paris ;
un film de Jean-Claude Guiguet sorti en 1986.